Сегунда Дивизион 1931/1932 — 4-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир выиграл севильский клуб «Бетис», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетела «Каталуния» из одноимённого автономного сообщества. Также, после самостоятельного выхода из чемпионата, матчи с участием этого клуба обнулились и в итоговой таблице не учитывались.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1931/1932
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1931 году
Спорт в Испании в 1932 году